Příjmení Kavalír nosí více osobností:

 František Kavalír (1878–1932) – český architekt
 František Kavalír (sklář) (1796–1853) – zakladatel sklárny Kavalierglass v Sázavě
 Miroslav Kavalír (1900–1981) – český lékař, cvičitel, náčelník České obce sokolské

 ženská varianta s přechýlením

 Antonie Kavalírová (roz. Adlerová) (1804–1879) – česká pisatelka pamětí, manželka Františka
 Naděžda Kavalírová (1923–2017) – česká lékařka

Česká příjmení